Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988 de Séoul se déroulent du  au  octobre au sein de l'Olympic Park Tennis Centre sur des courts en dur.

Absent depuis 1924 à la suite d'un désaccord entre l'ITF et le CIO, le tennis fait ainsi son retour après sa dernière apparition officielle à Paris en 1924.

Podiums

Tableau des médailles par pays

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique